Martha Sommer (1863-1944), Zwitserse arts
 Sommer (motorfiets)
 Sommer (Deens automerk)
 Sommer (automerk uit 1910)
 Sommer (automerk uit 1904), voortgekomen uit Hammer-Sommer